Forminks (gr.), forminga – starogrecki instrument strunowy szarpany, bez gryfu, odmiana liry lub kitary.

Od liry i kitary odróżniał się tym, że posiadał więcej strun. Tak jak kitara miał korpus rezonansowy w postaci drewnianej skrzynki od której odchodziły puste w środku ramiona połączone poprzeczką zwaną jarzmem. Struny z włókien roślinnych nawinięte z jednej strony na jarzmie, z drugiej umocowane u dołu rezonatora szarpane były plektronem trzymanym przez grającego w prawej ręce. Lewa ręka skracała struny.

Określenie forminga jest związane z Homerem, który tak nazywał instrument, którym się posługiwał.
Pierwsza pytyjska Oda Pindara jest hymnem na cześć złotej formingi Apollina.

Forminks był instrumentem głównie wirtuozowskim, gra na tym instrumencie obowiązywała na agonach muzycznych podczas igrzysk pytyjskich odbywających się w Atenach, Delfach i na wyspie Delos.

Przypisy 

Chordofony szarpane